Rattanaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 94.060 de locuitori și o suprafață de 202,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 163 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtul Non Narai.

Amphoe în provincia Surin